Ernst Bergmann kan syfta på bland andra:

* Ernst von Bergmann (1836–1907), tysk kirurg
 Ernst von Bergmann (1844–1892), österrikisk egyptolog
 Ernst Bergmann (1881–1945), tysk filosof
 Ernst David Bergmann (1903–1975), israelisk kemist